Vimāna - vliegende machine
 Vimana - Nederlandse danceact